Blabla (kifejezés)
BlaBla (együttes)